Noriko Ogawa peut désigner :
 Noriko Ogawa (1962-), une pianiste japonaise ;
 Noriko Ogawa (1973-), une actrice et chanteuse de J-pop.